Lindenstraße 13 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Lindenstraße 13 (Moorenweis), Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Lindenstraße 13 in Bad Bocklet, Landkreis Bad Kissingen, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Bocklet
 Lindenstraße 9–14 in Berlin-Kreuzberg, siehe Jüdisches Museum Berlin